Nuala („weiße Schulter“) ist ein weiblicher irischer Vorname und eine Kurzform von Fionnghuala oder Fionnuala.

Personen:
 Nuala Ahern (* 1949), irische Politikerin
 Nuala Conway, Maskenbildnerin, 2001 nominiert für den British Academy Film Award, siehe British Academy Film Awards 2001#Beste Maske
 Nuala Fennell (1935–2009), irische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin
 Nuala Farelly, Sängerin in der Band The 411
 Nuala Holloway, irische Künstlerin, Schauspielerin und Model
 Nuala McKeever, irische Komödienschauspielerin
 Nuala Kenny, Mitglied des Order of Canada
 Nuala Ní Chonchúir, irische Schriftstellerin und Dichterin
 Nuala Ní Dhomhnaill, Ehefrau eines Clanführers, siehe Niall Garbh Ó Domhnaill
 Nuala Ní Dhomhnaill (* 1952), irische Dichterin
 Nuala O’Donnell, Erbin der Supermarktkette The Great Atlantic and Pacific Tea Company, siehe Claiborne Pell#Privatleben
 Nuala O’Faolain (1940–2008), irische Journalistin und Schriftstellerin
 Nuala O’Loan, Baroness O’Loan (* 1951), irische Anwältin und Ombudsfrau
 Nuala Wolfe, irische Schriftstellerin

Nuala ist der Name folgender fiktiver Personen:
 Nuala Anne McGrail, Hauptperson der gleichnamigen Romanserie von Andrew Greeley
 Nuala, Person in der Sandman-Comicserie
 Prinzessin Nuala aus dem Film Hellboy – Die goldene Armee

Nuala steht für:
 Nuala (Sambia), einen Ort in der Provinz Copperbelt, Sambia
 Nuala (Band), Band der Neuen Deutschen Welle